Bianca Maria Fusari (née en 1932), actrice italienne.
 Rob Fusari  (née en 1976), producteur de musique et auteur-compositeur américain.